Storstenstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storstenstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Storstenstjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Storstenstjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (4,35 ha)
Storstenstjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (11,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn